Les attaques à la roquette de Maiduguri sont survenues le 23 février 2021 en début de soirée lorsque des militants de Boko Haram ont tiré une série de roquettes à Maiduguri, au Nigeria. Les attaques ont fait au moins 10 morts (17 selon d'autres sources) et plusieurs (22) autres blessées.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens extérieurs 

Février 2021
2021 au Nigeria
Terrorisme en 2021
Attentat au Nigeria
Attentat islamiste au Nigeria
Boko Haram
Explosion en 2021